Ada peut faire référence à différents concepts.

Biologie 
 En botanique, Ada, genre d'orchidée d'Amérique tropicale.
 En zoologie, Ada, nom donné à plusieurs oiseaux de genres variés de l'ordre des Passeriformes.

Toponymie 
Hors États-Unis :
 Ada, une localité d'Afghanistan,
 Ada, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine,
 Ada, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vukosavlje et dans la République serbe de Bosnie,
 Ada, une localité de la Saskatchewan au Canada,
 Ada, une localité de Croatie située dans la municipalité de Šodolovci, comitat d'Osijek-Baranja,
 Ada, une localité, capitale du Dangme est au Ghana,
 Ada, une localité de Grèce,
 Ada, une localité du Nigeria,
 Ada, une ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine.

Aux États-Unis :
 comté d'Ada, un comté dans l'Idaho,
 Division d'Ada, une division dans l'Oklahoma,
 Ada, une localité de l'Alabama,
 Ada, une localité de l'Arkansas,
 Ada, une localité du Kansas,
 Ada, une localité de la Louisiane,
 Ada, une localité, siège du comté de Norman dans le Minnesota,
 Ada, une localité du comté de Hardin dans l'Ohio, où se trouve l'aéroport d'Ada,
 Ada, une ville de l'Oklahoma,
 Ada, (historique) une localité de l'Oregon,
 Ada, une localité de Virginie,
 Ada, une localité de la Virginie-Occidentale,
 Ada, une localité du Wisconsin.
 Townships :

Anthroponyme 
Ada est un prénom féminin. 
 Ada est un prénom turc, signifiant Île
 une autre translittération du prénom hébreu Adah (עָדָה),
 en grec, Ada () ou Anta est le diminutif du prénom Antonia (Αντωνία),
 la forme latine de « amour de Pandas »,
 selon la liste des prénoms néerlandais,
 selon la liste de prénoms espagnols,
 selon la liste des prénoms italiens,
 selon la liste des prénoms en espéranto,
 Ada Lovelace (1815-1852), connue pour avoir écrit une description de la machine analytique de Charles Babbage,
 Ada (musicienne), de son vrai nom Michaela Dippel, une productrice de musique électronique allemande, 
 Ada de Hollande (1188-1223), comtesse de Hollande,
 Ada, sœur de Charlemagne, pour qui les Évangiles d'Ada à Trèves ont été produits, 
 Ada de Warenne (vers 1120–1178), l'épouse franco-normande de Henry d'Écosse,
 Ada de Carie ( av. J.-C.), satrape dépossédée du trône par son frère Idrieus et restaurée sur le trône par Alexandre le Grand, 
 Ada Choi, actrice hongkongaise,
 Ada Christen (1839-1901), écrivaine autrichienne,
 Ada Leask (1899-1987), historienne irlandaise,
 Ada Marra (1973), femme politique suisse,
 Ada Negri (1870-1945), poétesse italienne,
 Ada Nicodemou (1977), actrice australienne née à Chypre,
 Ada Wong, un personnage des jeux vidéo Resident Evil 2, Resident Evil 4 et Resident Evil 6,
 Ada (Castlevania), un personnage du jeu vidéo Castlevania: Legacy of Darkness,
 Sainte Ada, une abbesse française du ,
 Ada, l'héroïne et conarratrice du roman Ada ou l'ardeur, de Vladimir Nabokov,
 Ada Hegerberg (1995), footballeuse norvégienne.

Patronyme 
Ada est un nom de famille notamment porté par :
Jacquette Ada (née en 1991), footballeuse camerounaise

Autres 
 Ada, un langage informatique, nommé en hommage à Ada Lovelace ;
 Ada, un plat indien ;
 Ada et Turing, un système de calcul pétaflopique du laboratoire IDRIS du CNRS ;
 Ada ou Le troisième homme était une femme selon le titre français, un film de 1961 de Daniel Mann avec Martin Balsam ;
 Ada, rivière néo-zélandaise ;
 Ada, cratère d'impact situé sur Mars ;
 Ada, film d'horreur japonais de 2013 de Koji Shiraishi ;
 Ada, roman d'Antoine Bello, paru en 2016 ;
 Ada, entreprise française de location de voitures.

Voir aussi 
 ,

Homonymie d'acronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis